Thomy-Senf (Schreibweise des Herstellers: THOMY Senf) ist ein Senfprodukt der Marke Thomy, die seit 1971 zu Nestlé gehört. Es war der erste Senf, der in der Aluminiumtube verkauft wurde.

Ab 1907 produzierte die Schweizer Senffabrik Helvetia der Familien Thomi und Meister Tafelsenf unter dem Namen Langenthaler Senf, der noch offen aus grossen Steinguttöpfen verkauft wurde. Hans Thomi gründete 1930 nach einem weiteren Zusammenschluss die Firma Franck + Thomi SA in Basel und erfand den neuen Markennamen Thomy’s für seinen Senf in der Aluminiumtube. Der Ersatz des „i“ durch ein „y“ und die Verwendung des Sächsischen Genitivs  machten die Marke für den internationalen Gebrauch geeigneter und visuell attraktiver.

Der grosse Erfolg des Produkts lag in seiner Haltbarkeit von mehreren Monaten. Als Werbefigur wurde 1931 nach einem Wettbewerb und einer Umfrage der „Senf-Thomy“ gewählt, der später die Form einer Tube bekam.

Der ursprüngliche Thomy-Senf war mild und wird noch heute in kaum veränderter Zusammensetzung hergestellt. Seit 1954 wird er für den deutschen Markt, wie auch andere Thomy-Produkte, in Deutschland hergestellt. Er besitzt eine enge Beziehung zur Schweizer Cervelat-Wurst und den sogenannten Wienerli. Mittlerweile sind weitere Senfsorten hinzugekommen. 2008 wurden etwa 1500 Tonnen Senf der Marke Thomy verkauft.

Weblinks 
Webpräsenz der Marke Thomy
 

Tafelsenf
Essen und Trinken (Schweiz)
Markenname (Lebensmittel)
Nestlé-Marke